Navnet Chelsea kan henvise til flere artikler:

Bygningsværker 
 Chelsea Bridge – en bro over floden Themsen i London, som forbinder bydelene Chelsea og Pimlico

Organisationer 
 Chelsea F.C. – en fodboldklub hjemmehørende i London-bydelen Chelsea

Personer 
 Chelsea Clinton – datter af USA's 42. præsident Bill Clinton og tidligere førstedame og udenrigsminister Hillary Clinton
 Chelsea Staub – amerikansk skuespillerinde og sangerinde bedst kendt for sin medvirken i tv-serien JONAS L.A.

Steder 
 Chelsea (London) – en bydel i Storbritanniens hovedstad London
 Chelsea (Manhattan) – en bydel i Manhattan i USA's folkerigeste by New York
 Kensington and Chelsea – administrativ enhed i London, der bl.a. rummer bydelen Chelsea